Wyniki Grand Prix Kanady, siódmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|22
|  Lewis Hamilton 
| McLaren-Mercedes 
| 1:16.909
| 1:17.034
| 1:17.886
| align=center|1
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|4
|  Robert Kubica 
| BMW Sauber 
| 1:17.471	 	
| 1:17.679
| 1:18.498
| align=center|2
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:17.301	 
| 1:17.364
| 1:18.735
| align=center|3
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|5
|  Fernando Alonso 
| Renault
| 1:17.415		
| 1:17.488
| 1:18.746
| align=center|4
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|7
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:17.991		
| 1:17.891
| 1:18.844
| align=center|5
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|2
|  Felipe Massa    
| Ferrari     
| 1:17.231		
| 1:17.353
| 1:19.048
| align=center|6
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:17.287		
| 1:17.684
| 1:19.089
| align=center|7
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|3
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:18.082			
| 1:17.781
| 1:19.633
| align=center|8
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|17
|  Rubens Barrichello
| Honda   
| 1:18.256			
| 1:18.020
| 1:20.848
| align=center|9
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|10
|  Mark Webber  
| Red Bull-Renault 
| 1:17.582			
| 1:17.523
| - 
| align=center|10
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|12
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:18.321		
| 1:18.031
|
| align=center|11
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima       
| Williams-Toyota
| 1:17.638	 	
| 1:18.062
|
| align=center|12
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|9
|  David Coulthard
| Red Bull-Renault
| 1:18.168	 	
| 1:18.238
|
| align=center|13
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:18.039		
| 1:18.327	
|
| align=center|14
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr.
| Renault
| 1:18.505	 
| 1:18.393
|
| align=center|15
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:18.916
|
|
| align=center|18
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:19.108
|
|
| align=center|16
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:19.165
|
|
| align=center|17 
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|16
|  Jenson Button
| Honda
| 1:23.565
|
|
| align=center|PIT
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| - 
|
|
| align=center|PIT
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|4
| Robert Kubica
|42-70
|align="center"|29
|-
|align="center"|22
| Lewis Hamilton
|1-18
|align="center"|18
|-
|align="center"|3
| Nick Heidfeld
|19-28
|align="center"|10
|-
|align="center"|17
| Rubens Barrichello
|29-35
|align="center"|7
|-
|align="center"|12
| Timo Glock
|39-41
|align="center"|3
|-
|align="center"|11
| Jarno Trulli
|37-38
|align="center"|2
|-
|align="center"|9
| David Coulthard
|36
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 w Kanadzie